Fouchères (Aube)
Fouchères (Yonne)
ook:
Fouchères-aux-Bois,  Meuse